

Рок-Пойнт — переписна місцевість, штат Аризона
 Рок-Пойнт — переписна місцевість, штат Меріленд
 Рок-Пойнт — невключена територія в штаті Орегон